Mužská dvouhra Stockholm Open 2019 probíhala ve druhé polovině října 2019. Do singlové soutěže stockholmského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet hráčů. Obhájcem titulu byl řecký tenista Stefanos Tsitsipas, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, 20letý Kanaďan Denis Shapovalov, jenž ve finále zdolal Srba Filipa Krajinoviće po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Na okruhu ATP Tour si tak připsal premiérové turnajové vítězství. Rovněž se jednalo o jeho finálový debut, když ze sedmi předchozích semifinále odešel vždy poražen. Krajinović nezvládl ani své třetí finále kariéry.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2019
ATP Tour 2019